Яковенково — название населённых пунктов.

Россия 
 Яковенково — село в Ленинском районе Крыма.

Украина 
 Яковенково — село в Роменском районе Сумской области.
 Яковенково — село в Балаклейском районе Харьковской области.